Party game – tipo di videogioco
 Party game – tipo di gioco da tavolo